Nauheim bezeichnet:
 eine Gemeinde im Landkreis Groß-Gerau, siehe Nauheim
 eine Kurstadt im Wetteraukreis, siehe Bad Nauheim
 einen Ortsteil von Hünfelden, siehe Nauheim (Hünfelden)

Nauheim ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Nauheim (1871–1930), deutscher Politiker (Zentrum)
Siehe auch:
 Nauhain